Знаменовка — название населённых пунктов на Украине:

 Знаменовка — село в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.
 Знаменовка — село в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Знаменовка — село в Александровском районе Донецкой области.
 Знаменовка — село в Волновахском районе Донецкой области.